Ключево — название населённых пунктов:

Россия 
 Ключево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Ключево — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.

Польша 
 Ключево () — один из районов Старгарда.

См. также 
 Ключ
 Ключевая
 Ключевка
 Ключевое
 Ключевой